Dalmatinska nogometna liga u sezoni 1974./75. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Dubrovnik".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga 1974./75.
 Međuopćinska liga Split - Makarska 1974./75.
 Međuopćinska liga Dubrovnik-Korčula-Ploče 1974./75. 
 Prvenstvo Šibenskog nogometnog saveza 1974./75. 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Zadar 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Jurica Gizdić: HNK Sloga : 90 godina nogometa u Mravincima : 1925. – 2015., Mravince, 2015., , str. 65-67  
 Jurica Gizdić: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014., , str. 142-145  
 Jurica Gizdić: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009., , str 45-48 
 Jurica Gizdić: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008., , str. 101-104 
 Jurica Gizdić, Anđelo Raffanelli: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007., , str. 91-92 
 Jurica Gizdić: Počelo je prije osam desetljeća, Kaštel Gomilica, 2004., , str. 87-90 
  

1974-75
1974-75
Dalmacija